Лазюк — белорусская фамилия

Известные носители 
 Лазюк, Андрей Владимирович (1928—1990) — машинист горного комбайна шахтоуправления комбината «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда.
 Лазюк, Дмитрий Николаевич (1969—2020) — русский художник, «таллинский митёк», представитель направления «наивное искусство».
 Лазюк, Геннадий Ильич (1927—2021) — советский и белорусский медицинский генетик, член-корреспондент АМН СССР (1986), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент Национальной академии наук Белорусии (1995), член-корреспондент РАН (2014).